Holan ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Holan (1931–2022), US-amerikanischer Schwimmer
 Lubina Holanec-Rawpowa (1927–1964), sorbische Konzertorganistin
 Miloš Holaň (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718), tschechischer Komponist
 Vladimír Holan (1905–1980), tschechischer Lyriker